Сент-Эварзек () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Кемпер, кантон Фуэнан. Расположена в 10 км к юго-западу от Кемпера, в 6 км от национальной автомагистрали N165.

Население (2019) — 3 503 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Примаэля

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 3,5 %
 промышленность — 45,0 %
 строительство — 7,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 34,4 %
 государственные и муниципальные службы — 9,2 %

Уровень безработицы (2018) — 7,0 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 23 540 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Сент-Эварзека с 2020 года занимает Рене Рокюэ (René Rocuet). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им независимый  блок победил во 2-м туре, получив 40,34 % голосов (из трех блоков).

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года